Pulversee bezeichnet folgende Gewässer:

Deutschland:
 Pulversee, untertägiger Teil des heutigen Wöhrder Sees in Nürnberg, Bayern
 Pulversee (Bamberg), See zwischen Bamberg und Memmelsdorf, Bayern